Okręty US Navy o nazwie USS  "Nyack", pochodzącej od wioski Nyack w Rockland County w stanie Nowy Jork, która z kolei bierze nazwę od indiańskiego słowa "punkt" lub "narożnik": 
Pierwszy "Nyack" był drewnianokadłubową kanonierką o napędzie śrubowym, która była w Union Navy podczas wojny secesyjnej.
Drugi "Nyack" (YT-19) został przemianowany z "Tug Sioux" na "Nyack" 20 lutego 1918.

Nyack